Die BNP Paribas Open 2011 ist ein Tennisturnier, das vom 7. bis 20. März in Indian Wells ausgetragen wurde.

Das Finale im Einzel bestritten Caroline Wozniacki und Marion Bartoli, das Wozniacki in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sania Mirza / Jelena Wesnina in zwei Sätzen gegen Bethanie Mattek-Sands und Meghann Shaughnessy.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Indian Wells